Hythe (Canada), plaats in de Canadese provincie Alberta
 Hythe (Kent), stad in het Engelse graafschap Kent